Carlet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carlet (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Carlet (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar